Le tournoi de tennis de Moscou 2010 s'est déroulé du 18 au 24 octobre à Moscou.

Faits marquants 
 Viktor Troicki remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Márcos Baghdatís. Il emporte ainsi son  ATP en simple.
 En double, Igor Kunitsyn et Dmitri Toursounov s'imposent en finale face à Janko Tipsarević et Viktor Troicki. Il s'agit du premier titre en double pour Kunitsyn et du  pour Toursounov.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2010) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Kremlin
ATP 2010
Sport en Russie en 2010
Tennis en octobre 2010